Asser Thorkilsson – arcivescovo cattolico danese
 Asser Christelijke Voetbalvereniging – società calcistica olandese
 Tobias Michael Carel Asser – giurista olandese vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1911
 Turnbull & Asser – azienda britannica nel settore dell'abbigliamento e degli accessori di lusso
 Asser (monaco) – monaco gallese di St David nel regno di Dyfed, che divenne vescovo di Sherborne negli anni 90 nell'800